Contribución puede referirse a los siguientes artículos:
Contribución como equivalente a tributo.
Contribución especial, modalidad concreta de contribución.
Contribuciones parafiscales, ingresos de carácter público que no se integran en los presupuestos del Estado.
Contribución directa, impuestos directos de Francia.
Contribución de patentes, impuesto directo que grava el ejercicio de una actividad económica.
Contribución de Usos y Consumos, impuesto indirecto de España, implantado en 1940.
Contribución de ballestería, que se exigía para mantener una compañía de ballesteros.

Escritos
Una contribución a la crítica de la economía política, libro de Karl Marx de 1859.
Contribución al problema de la vivienda, conjunto de tres artículos escritos por Friedrich Engels y publicados entre 1869 y 1876

Otros
Contribución polaca a la Segunda Guerra Mundial